Bussjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bussjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (1,1 km²)
Bussjön (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Bussjön (Sävars socken, Västerbotten, 709082-173124), sjö i Umeå kommun, 
Bussjön (Sävars socken, Västerbotten, 709152-173593), sjö i Umeå kommun,  (13,4 ha)
Bussjön (Sävars socken, Västerbotten, 709411-172870), sjö i Umeå kommun, 
Bussjön (Umeå socken, Västerbotten, 707793-172645), sjö i Umeå kommun,  (5,39 ha)
Bussjön (Umeå socken, Västerbotten, 708645-172796), sjö i Umeå kommun,

Se även
Busjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn